1-й национальный чемпионат Грузии по футболу 1990 года — турнир среди 18 клубов Высшей лиги.

В начале 1990 года Грузинская федерация футбола приняла решение выйти из Федерации футбола СССР и проводить самостоятельный чемпионат с участием сильнейших команд республики.

Этот турнир считается первым независимым чемпионатом Грузии. В нём использовали систему «З очка за победу», которая тогда была мало распространена в Европе и не применялась в СССР.

В матче открытия чемпионата, который состоялся 30 марта 1990 года в Тбилиси, сильнейшая команда Грузии «Иберия» сенсационно проиграла «Колхети-1913» из Поти со счётом 0:1 (единственный мяч забил в свои ворота защитник Гела Кеташвили). Тренером «Колхети» являлся Джони Джанелидзе, который в дальнейшем одержит ещё несколько побед над тбилисцами с разными командами.

Чемпионом впервые стала тбилисская «Иберия», опередившая на 6 очков серебряного призёра — «Гурию» из Ланчхути. Третье место заняла «Горда» из Рустави. Последним же был «Лиахви» (Цхинвали), который отказался от участия в турнире после 24-х туров, проиграв все предыдущие матчи.

Титул лучшего бомбардира чемпионата разделили Гия Гурули из «Иберии» и Мамука Панцулая из «Горды», забившие по 23 мяча.

Участники

Итоговая таблица 

Примечание. * Технический результат.

Лучшие бомбардиры

Состав чемпионов Грузии 
Заза Ревишвили (34/16), Темури Кецбая (33/11), Кахабер Гогичаишвили (32/4), Гоча Чиковани (32/2), Кахабер Цхададзе (32/1), Гия Джишкариани (31/6), Заур Хапов (29), Кахабер Качарава (28/14), Сосо Чедия (26), Гия Гурули (25/23), Мамука Мачавариани (24), Гоча Джамараули (19), Малхаз Арзиани (18), Георгий Немсаде (14/2), Михаил Кавелашвили (13/5), Гиви Квеладзе (13), Давид Кизилашвили (10/2), Гела Кеташвили (9), Григол Цаава (8/3), Роин Кердзевадзе (8/1), Акакий Девадзе (8), Эмзар Шония (5), Тимур Кипиани (3). Главный тренер — Давид Кипиани.

Примечания

Ссылки 
 На RSSSF
 На WildStat

1990
Грузия
1990 год в Грузии